Het wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1988 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1988. De races werden verreden op 3 juli 1988 op de Österreichring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1988
Spielberg